Bahmani bezeichnet:
 Bahmani-Sultanat, historischer Staat

Bahmani ist der Familienname folgender Personen:
 Manuchehr Bahmani (* 1951), iranischer Boxer
 Mohsen Bahmani-Oskooee (* 1951), iranischstämmiger US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Parviz Bahmani (* 1956), iranischer Boxer